Assedio di Trebisonda – assedio avvenuto nel 1205-1206 compiuto dai Turchi Selgiuchidi, contro l'Impero di Trebisonda
 Assedio di Trebisonda – assedio avvenuto nel 1222-1223 compiuto dai Turchi Selgiuchidi, contro l'Impero di Trebisonda
 Assedio di Trebisonda – assedio avvenuto nel 1283 compiuto dai Georgiani, contro l'Impero di Trebisonda
 Assedio di Trebisonda – assedio avvenuto nel 1461 compiuto dai Turchi Ottomani, contro l'Impero di Trebisonda